Флаг муниципального образования Бы́ковское городское поселение Быковского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 марта 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6966.

Описание 
«Флаг поселения представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию Герба поселения в красном, жёлтом и синем цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «''В пересеченном бегущими влево волнами золотом и лазоревом поле вверху — червленый идущий бык с золотым кольцом в ноздрях, внизу золотая восьмиконечная звезда Богородицы отраженная в воде».

Обоснование символики 
Флаг поселения составлен по правилам и традициям вексиллологии и отражает природно-географические и экономические особенности Быковского городского поселения.

Бык — символ плодородия, труда, терпения и силы, а также носитель имени сего поселения. В христианской символике Бык — атрибут святого Луки. Он выступал как символ земли, выражая её плодородие. Синяя полоса подчёркивает нахождение города Быково на берегах Волгоградского водохранилища при строительстве, которого было затоплено поселение.

Красный цвет — символ храбрости, мужества и неустрашимости.

Жёлтый цвет (золото) символизирует высшую ценность, прочность, силу, богатство, процветание, справедливость и великодушие. Поселение раскинуло свои владения по берегу реки Волги, о чём символизирует бросающийся в глаза выраженный синий цвет, символизирующий красоту, мягкость и величие.

Золотая восьмиконечная звезда Богородицы отраженная в воде символизирует богатство, справедливость, великодушие и верность.

Примечания 

Флаги с изображением быка
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд